Powiat Bielski ist der Name folgender polnischer Verwaltungseinheiten:

 Powiat Bielski (Podlachien) mit Sitz in Bielsk Podlaski
 Powiat Bielski (Schlesien) mit Sitz in Bielsko-Biała